Prva A Liga – massima divisione del campionato montenegrino maschile di pallacanestro
Prva A Liga – massima divisione del campionato serbo maschile di pallanuoto
Prva A Liga – massima divisione del campionato serbo femminile di pallanuoto